Resen Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Resen Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Resen Sogn i Skive Kommune
 Resen Kirke (Struer Kommune) – en kirke i Resen Sogn i Struer Kommune
 Resen Kirke (Viborg Kommune) – en kirke i Resen Sogn i Viborg Kommune